WBC steht für:

 Wasserballclub Tirol, österreichischer Sportverein
 Well Built Cab, Markenname der Cyclone Motors Corporation
 Welser Basketball Club, siehe Raiffeisen Flyers Wels
 Westboro Baptist Church
 Westpac Banking Corporation, australische Bank
 White Blood Cells (weiße Blutkörperchen), siehe Leukozyt
 Willy Brandt Center Jerusalem, siehe Willy-Brandt-Zentrum Jerusalem
 World Barista Championship
 World Baseball Classic, ein internationales Baseballturnier
 World Boxing Council

Abkürzung